Эллиптические функции Вейерштрасса — одни из самых простых эллиптических функций. Этот класс функций (зависящих от эллиптической кривой) назван в честь Карла Вейерштрасса. Также их называют -функциями Вейерштрасса, и используют для их обозначения символ  (стилизованное P).

Определение 
Пусть задана эллиптическая кривая , где  — решётка в . Тогда -функцией Вейерштрасса на ней называется мероморфная функция, заданная как сумма ряда

 

Можно увидеть, что так определённая функция будет -периодичной на , и потому является мероморфной функцией на .

Задающий функцию Вейерштрасса ряд является, в определённом смысле, «регуляризованной версией» расходящегося ряда  — «наивной» попытки задать -периодическую функцию. Этот последний абсолютно расходится (а при отсутствии естественного порядка на  имеет смысл говорить только об абсолютной сходимости) при всех z, поскольку при фиксированном z и при больших w модули его членов ведут себя как, а сумма  по двумерной решётке  расходится.

Варианты определения 
Задавая решётку  её базисом, , можно записать

 

Также, поскольку функция Вейерштрасса как функция трёх переменных однородна, , обозначив , имеет место равенство

 

Поэтому рассматривают

Свойства 
 Функция Вейерштрасса  — чётная мероморфная функция на эллиптической кривой E, с единственным полюсом второго порядка в точке 0.
 Как мероморфное отображение степени 2, она задаёт двулистное разветвлённое накрытие сферы Римана тором E. У этого накрытия есть четыре точки ветвления: бесконечность и три критических значения . Эти четыре значения являются образами четырёх точек, оставляемых на месте автоморфизмом  кривой E — точки 0 и трёх полупериодов . Таким образом, функция Вейерштрасса осуществляет изоморфизм (или, точнее, спускается до изоморфизма) между топологической сферой  (наследующей с E комплексную структуру) и сферой Римана .
 Воспользовавшись разложением  и просуммировав по , можно получить разложение в точке  функции Вейерштрасса в ряд Лорана:

где  — ряды Эйзенштейна для решётки  (соответствующие нечётные суммы равны нулю).

Однако, коэффициенты при  и  зачастую записывают в другой, традиционной, нормировке, связанной (см. ниже) с вложением эллиптической кривой в :
 
где  и  — модулярные инварианты решётки :

Вложение эллиптических кривых в  
Функции Вейерштрасса позволяют построить вложение эллиптической кривой в , предъявив уравнение, которым задаётся образ. Это устанавливает соответствие между «алгебраическим» и «топологическим» взглядами на эллиптическую кривую — позволяя вложить эллиптическую кривую  в  и выписать явно уравнение, задающее образ.

А именно, рассмотрим отображение , задаваемое вне точки  как
 Поскольку функция  мероморфная — это отображение продолжается до голоморфного отображения из  в .

Образ этого отображение может быть явно задан. А именно, единственный полюс как функции , так и функции  — это точка . Более того, поскольку  — чётная функция,  — нечётная, и, соответственно,  — чётная. Функция  имеет в нуле полюс второго порядка — поэтому полюса  могут быть убраны вычитанием линейной комбинации степеней . Явно подбирая коэффициенты из разложений
 
 
видим, что разница
 
в точке  неособая. Но  голоморфна и вне  (в силу голоморфности  и ), поэтому  — голоморфная на всей компактной римановой поверхности  функция. В силу принципа максимума  — константа. Наконец, из всё того же разложения в нуле находим её значение — оно оказывается равным . Окончательно, функция  обращается на  в тождественный нуль. Тем самым, образ отображения  это эллиптическая кривая в , задаваемая уравнением
 

Собственно говоря, именно с этим связаны «исторические» коэффициенты 60 и 140, связывающие модулярные инварианты  и  с соответствующими суммами обратных степеней  и : благодаря такому традиционному выбору нормировки, в уравнении на кривую  и  — это в точности коэффициент при  и свободный член.

Голоморфные формы, решётки периодов и обратное отображение 
Для эллиптической кривой  задающая её решётка  не является однозначно заданной: она определена с точностью до пропорциональности. Однако, решётка взаимно-однозначно соответствует паре , где  — ненулевая голоморфная 1-форма на : в качестве  можно взять проекцию на  формы  на , тогда  восстанавливается как набор всевозможных интегралов  по петлям на торе :

 

На эллиптической кривой , являющейся образом отображения , имеется голоморфная форма . Несложно видеть, что она является в точности образом формы  на  при отображении . Это позволяет прийти сразу к нескольким выводам:

 Обратное отображение к отображению  ищется как интеграл формы :
 
где интегрирование производится по пути, лежащему на эллиптической кривой . Бесконечно удалённая точка на кривой  при этом выбрана как начало пути интегрирования, поскольку является F-образом точки , а изменение выбора пути на другой приводит к изменению результата на элемент решётки периодов .
 Обратное отображение к функции Вейерштрасса задаётся как
 
(выбор знака соответствует выбору одного из двух прообразов на эллиптической кривой, а изменение пути интегрирования приводит к сдвигу вычисленного прообраза на элемент ).
 Решётка  восстанавливается как множество интегралов формы  по всевозможным замкнутым путям на эллиптической кривой .

Сложение точек на эллиптической кривой 
Эллиптическая кривая является (или, точнее, может быть сделана) абелевой группой по сложению. Для «алгебраического» представления  это просто сложение точек . Для «геометрического» — как вложенной в  кривой  — это сложение задаётся выбором в качестве нуля бесконечно удалённой точки и правилом «три точки, лежащие на одной прямой, в сумме дают ноль».

Естественно ожидать, что построенное по функции Вейерштрасса отображение  переводит заданное алгебраически сложение в заданное геометрически — что и имеет место. Этому (поскольку коллинеарность трёх точек задаётся обращением в ноль определителя) соответствует следующее соотношение:
 
для любых . Также, ввиду чётности  и нечётности , оно может быть записано как

Применение в голоморфной динамике 
С помощью -функции Вейерштрасса строится пример Латтэ — пример рационального отображения сферы Римана в себя, множество Фату которого пусто (и, тем самым, динамика которого везде хаотична). А именно, взяв , можно рассмотреть отображение  удвоение на торе :
 
Это отображение хаотично везде — сколь угодно маленькая окрестность через конечное число итераций покрывает весь тор.

С другой стороны — отображение  корректно спускается на фактор . Поэтому отображение D отображением  полусопряжено некоторому рациональному отображению :

 

Иными словами,

 

Для такого отображения  образы малых окрестностей также через конечное число итераций закрывают всю сферу Римана. Поэтому множество Жюлиа , а множество Фату, соответственно, пусто.

Наконец, несложно видеть, что степень отображения  равна четырём (поскольку отображение  на торе имеет степень 4), и его коэффициенты  можно найти явно, вычислив достаточное число коэффициентов ряда Тейлора  в нуле через ряд Лорана для  (и, соответственно, для ).

Примечания

Ссылки

Литература 
 J. Hubbard, I. Pourezza, The space of closed subgroups of , Topology 18 (1979), no. 2, p. 143—146.
 Лаврентьев М. А., Шабат Б. В., Методы теории функций комплексного переменного.
 A. F. Beardon, Iteration of Rational Functions: Complex Analytic Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin, New York, Heidelberg, 2009, ISBN 0-387-95151-2

Специальные функции
Комплексный анализ
Аналитическая теория чисел
Эллиптические функции
Объекты, названные в честь Карла Вейерштрасса